Příjmení Helfer má více nositelů:

 Armin Helfer (*1980), italský lední hokejista
 Jan Vilém Helfer (1810–1840), lékař a cestovatel
 Tricia Helfer (* 1974), kanadská herečka a bývalá modelka

Externí odkazy